AIK Fotbolls säsong 1930/1931

1930
1931
Allsvenskan (1930-1931)

Källor

1930/1931
Fotbollssäsongen 1930/1931 efter lag
1930 i Sverige
1931 i Sverige